Didone – figura mitologica, regina fenicia e fondatrice di Cartagine.
 Didone – dipinto di Andrea Mantegna.

Pagine correlate 
Dido
Didone ed Enea
Didone abbandonata